Кевин-Принс Боатенг (6. март 1987) професионални је фудбалер који тренутно игра за емачки клуб Херта Берлин.

Везњак је који такође може играти као нападач. Боатенг је познат по својој снази, брзини и триковима са пимповањем лопте.

Током своје каријере, Боатенг је играо за различите клубове у Немачкој и Италији, а имао је и „епизоде“ у Енглеској и Шпанији. Међународно је представљао Немачку на омладинском нивоу. Међутим, на сениорском нивоу, представљао је Гану, 15 пута, између 2010. и 2014, притом постигавши два гола. Био је члан националног тима на Светским првенствима 2010. и 2014. године.

Статистика

Клуб

Репрезентација

Признања

Клуб 
Тотенхем хотспур

 Лига куп: 2007/08.

Милан

 Серија А: 2010/11.
 Суперкуп Италије: 2011.

Ајнтрахт Франкфурт

 ДФБ покал: 2017/18.

Барселона

 Ла лига: 2018/19.

Индивидуално 

 Медаља Фрица Валтера: Бронза 2005. (Категорија У18)
 Медаља Фрица Валтера: Злато 2006. (Категорија У19)
 Гол месеца у Немачкој: 2005
 Тим године у Серији А: 2010/11.

Референце

Спољашње везе 
 
 
 
 

Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери Фјорентине
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Ђенове
Фудбалери Ајнтрахта из Франкфурта
Фудбалери Лас Палмаса
Фудбалери Шалкеа 04
Фудбалери Милана
Фудбалери Портсмута
Фудбалери Борусије Дортмунд
Фудбалери Тотенхем хотспера
Фудбалери Херте
Фудбалери Сасуола
Фудбалери Херте
Нападачи у фудбалу
Везни играчи у фудбалу
Рођени 1987.
Гански фудбалери
Немачки фудбалери